Walter Q. Gresham (jurist), Amerikaans staatsman en jurist
Walter Q. Gresham (schip), Amerikaans stoomvrachtschip-libertyschip
Walter Gresham (politicus), Texaans politicus